«Пост» — научно-фантастический роман Дмитрия Глуховского, вышедший в 2019 году. Особенность этого произведения в том, что роман вышел как аудиокнига, которую читает сам автор. Действие романа происходит в России в постапокалиптический период. Первый роман из цикла «Пост».  Продолжение романа «Пост. Спастись и сохранить» вышло также в формате аудиокниги в 2021 году.

История 
Роман вышел в аудиоформате при участии Storytel, представляющей стриминговый сервис для аудиокниг. Писатель сам прочитал свой литературный труд и, по мнению критиков, справился с индивидуальным подходом к каждому герою.

Сюжет 
Действие романа происходит в России спустя годы после Гражданской войны (Распада), когда от некогда огромного государства осталась лишь небольшая часть, назвавшаяся Московской империей. На западном рубеже Европа устроила блокаду империи. На востоке границы государства расположились всего в нескольких сотнях километров от столицы и пролегают по реке Волге — отравленной, превратившейся в непреодолимый барьер. После войны в Московию с той стороны единственного уцелевшего моста через реку так никто и не приходил. Здесь, на мосту, и стоит «Ярославский пост» или просто «Пост».

Повествование знакомит читателя с Егором, семнадцатилетним парнем, тщетно пытающимся добиться девушку Мишель и находящимся в непростых отношениях с матерью Тамарой и отчимом Полканом, комендантом Поста.

Рутинная жизнь людей меняется, когда по мосту к заставе приходит человек — единственный со времён Распада, кто смог добраться сюда с другого берега Волги, — но теряет сознание от отравления ядовитыми речными испарениями.

На Посту всё острее начинает вставать проблема нехватки съестных запасов: Москва сильно задерживает поставки. В это же время на Пост прибывает отряд московских казаков во главе с подъесаулом Александром Криговым. Выясняется, что солдаты собираются отправляться на другую сторону Волги с заданием императора разведать и вернуть Московии утраченные в войну российские территории.

Очнувшегося пришельца допрашивают — тот называется рабом божьим Даниилом, является глухим, а ответы насчёт наличия цивилизации за рекой даёт туманные.

Мишель знакомится с Криговым. Между ними быстро возникают взаимные чувства, Егор начинает ревновать и решается отправиться на мост, дабы удивить девушку.

На мосту Егор обнаруживает несколько раздетых и изуродованных мёртвых тел, а также заблокированный, но рабочий iPhone. Мишель занимается любовью с Криговым, чем разбивает вернувшемуся Егору сердце и рождает в парне ненависть к подъесаулу. Егор решает никому ничего не рассказывать об увиденном на мосту из желания смерти Кригову и всему его отряду.

На следующий день казаки собираются отъезжать на задание. Тамаре, обладающей, по её мнению, даром ясновидения, снится кошмар о некоем зле, которое пробудится, если казаки уедут на другой берег, поэтому она пытается не пропустить бойцов, однако её игнорируют.

Отец Даниил предпринимает неудачную попытку бежать в направлении Москвы, за что попадает в изолятор; к нему тянутся люди за советом и на проповеди. Начинаются недовольства по поводу опустошения запасов еды и закономерного уменьшения пайков. Полкан снаряжает и отправляет отряд в китайское поселение «Шанхай» просить внеочередную поставку еды; Егор присоединяется к отряду. К удивлению всех, в Шанхае не оказывается никого, кроме одичавших собак. Отряд возвращается на Пост ни с чем. Позже население Шанхая обнаруживается на посту у Ростова Великого.

Мишель, опасающаяся за жизнь Кригова, обращается к Тамаре по поводу возлюбленного. Тамара, гадающая на картах, отвечает девушке, что Александр в опасности, и ей не стоит его ждать.

Егор возвращается на мост с целью разблокировать телефон. Face ID не узнаёт хозяйку, зато парень находит пароль. Из любопытства Егор не поворачивает обратно, а доходит до другого конца моста, где обнаруживает людей, спокойно заходящих в отравленную реку и всплывающих на поверхность уже будучи мёртвыми…

Неделю спустя Егор приходит в себя в лазарете Поста и не находит ни телефона, ни пароля. А также узнаёт, что Петька Цигаль и Коля Кольцов — два неразлучных друга — были зверски убиты у себя в мастерской. Егор отправляется поговорить с отцом Даниилом насчёт увиденного на том берегу, но разговор прерывается очередной проповедью. Мишель тем временем собирается идти в Москву к родителям Кригова.

Егор признаётся Полкану в том, что видел трупы на мосту. Полкан не верит пасынку, но соглашается сходить к тому месту. Однако в этот же момент из ядовитого волжского облака к заставе прибывает неизвестный поезд, изрисованный крестами. Машинист поезда, как и отец Даниил, оказывается глухим. Он сообщает, что в поезде находятся больные туберкулёзом, и они едут в Москву, где им могут помочь. В качестве таможенной пошлины человек предлагает несколько ящиков с консервами, но Полкан наотрез отказывается пропускать поезд дальше без разрешения из Москвы и требует откатить поезд назад.

В поисках телефона Егор вламывается в гараж Цигаля и Кольцова, но находит там лишь пароль. Полкан принимает решение заминировать мост через Волгу, так как машинист отказался исполнять его требования.

Егор вновь навещает отца Даниила в изоляторе, но его тут же запирают там вместе с последним. Даниил объясняет парню, как погибли друзья Кольцов и Цигаль: кто-то прочитал им т. н. «бесовскую молитву», которая, кстати, и уничтожила остатки цивилизации к востоку от Волги, превратив людей в одержимых.

Под покровом ночи отобранные Полканом люди отправляются устанавливать мины. Мишель, считая, что поезд сможет довезти её до Москвы, изучает состав и замечает в вагоне нескольких голых обезображенных людей, в одном из которых узнаёт Кригова. Внезапно Кригов, заметив Мишель, вместе с другим людьми в поезде тут же пытается напасть на неё. Завязывается бойня, в ходе которой Мишель теряет сознание…

Манипулируя умами голодных людей (поставок еды из Москвы так и нет) отец Даниил дискредитирует Полкана и призывает открыть поезду ворота. Поп признаётся Егору, что в поезде находятся не туберкулёзники, а те самые одержимые, их невозможно вылечить (лишь временно усмирить), а их цель — «сожрать Москву». В этот момент Егор понимает: всё то время, что прошло с момента Распада, одержимые пытались дойти до Москвы, но Волга преграждала им путь.

Мишель приходит в себя и с ужасом понимает, что оглохла. Егор пытается предупредить об одержимых Полкана, но отец Даниил берёт парня на мушку пистолета. Он объясняет Егору, что никаких городов к востоку от Волги больше нет: Москва в войну использовала неизвестное доселе оружие (бесовскую молитву) в надежде одержать бескровную победу над мятежниками — чтобы те перебили друг друга сами. Теперь одержимые возвращают долг — Москва должна быть уничтожена. Поезд начинает движение к столице.

Мать Егора, поняв, что её пророчество было верным, пытается взорвать железную дорогу на пути поезда, но люди, подчиняющиеся теперь отцу Даниилу, расстреливают её. Полкан в попытке остановить поезд в последний момент переключает стрелку ж/д путей, и вместо Москвы поезд несётся на Пост, где сходит с рельсов. Одержимые начинают вылезать из разбитых вагонов и нападать на жителей Поста, заражая их бесовской молитвой и превращая таким образом в себе подобных. Отец Даниил раскрывает Егору, почему является глухим: он пробил себе барабанные перепонки, тем самым оказался неспособен услышать молитву — это единственный способ избежать заражения. Егора освобождает из изолятора подоспевший Полкан, начинающий превращаться в одержимого. Егор запирает отчима вместе с отцом Даниилом, не успевшим выбраться, спасается от одержимых и пробивает себе перепонки, оглушая себя.

Мишель возвращается на Пост, чтобы спасти детей, чьи родители уже вовсю слушают молитву и обращаются в новых одержимых. Девушка вместе с детьми запирается в классном кабинете, где к ней присоединяется оглохший Егор. Затем группа отправляется в старое бомбоубежище рядом с Постом. Там один из детей заражается молитвой, слушая её в том самом телефоне, найденном на мосту Егором. Егор разбивает телефон и душит беднягу, а утром отправляется на разведку в Пост, где находит перевернувшийся состав с одержимыми, которых начинает расстреливать…

Егор возвращается в бомбоубежище к Мишель и детям. Все вместе они отправляются к посту «Ростов Великий»…

Особенности 
Картины мира в романе более устрашающая, чем в романе «Метро». Писатель заметно обогатил персонажей. Им теперь присуще собственные мысли, характер, их интересы и повадки различаются. Читателю сложно определить, кем является пришелец — противником или товарищем.

В «Посте» формально два главных героя — Мишель и Егор, и повествование регулярно переходит от одного к другому. Но и другие персонажи активны в своих монологах: отчим Егора — Полкан, глава Ярославского поста, мать Егора — Тамара, дед и бабка Мишель.

Отдельной темой Глуховский прошёлся и по религии. В произведении достоверно отражено, как люди, которые потеряли надежду, ищут спасение в вере, и как мастерски это использует в своих корыстных целях отец Даниил.

Вот как сам Глуховский рассказал о новом подходе в литературе:

Для меня это своеобразный эксперимент. Я хотел не просто хайпа нагнать: берем обычную книгу, зачитываем ее и называем аудиосериалом. Весь сериал построен так, чтобы в начале медленно стартовать, обволакивать, затягивать. Сначала нужно рассказать, что за мир, представить героев, а подлинный драйв и настоящий замес начинается к концу первого сезона.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Storytel
 Интервью Глуховского. О «Посте»
 .pdf—файл романа «Пост» в телеграм-канале автора

Дмитрий Глуховский
Фантастические романы на русском языке
Романы 2019 года
Литературные фантастические произведения России